Кучум — останній Сибірський хан
 Кучум — річка в Удмуртії (Росія), ліва притока Сардика